Akamas bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:

 Akamas (Sohn des Theseus), mythischer König Athens
 Akamas (Sohn des Eussoros), Anführer der Thraker im Trojanischen Krieg
 Akamas (Sohn des Antenor), kämpfte auf Seite der Trojaner (Homer Ilias 6.8)
 Akamas (Kyklop)

Außerdem:
 Akamas (Halbinsel), eine Halbinsel im Westen Zyperns
 Akamas (Film), ein Film aus dem Jahr 2006
 Akamas, antiker Name des Gebirges Maliza im Süden der Insel Salamis (Insel)

Acamas bzw. Akamas steht für:
 (2594) Acamas, Asteroid und Jupiter-Trojaner